Adam Gubrynowicz (1906-2000), dyplomata
 Bronisław Gubrynowicz (1870-1933), historyk literatury
 Kazimierz Gubrynowicz, księgarz, wydawca
 Władysław Gubrynowicz (1836-1914), księgarz, wydawca
 Władysław Gubrynowicz (1874-), nauczyciel